Fenton est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Elijah Fenton (1683-1730), poète et traducteur ;
 George Fenton (1950- ), compositeur britannique ; 
 Geraldine Fenton (1935- ), danseuse sur glace canadienne ;
 H.J.H. Fenton, ingénieur chimiste ;
 James Fenton (1949- ), poète et écrivain britannique ;
 Leonard Fenton (1926-2022), acteur britannique ;
 Paul Fenton (1951- ), orientaliste arabisant et hébraïsant contemporain britannique ;
 Paul Fenton (1959- ), ancien joueur américain de hockey sur glace ;
 Reuben Fenton (1819-1885),  de New York ;
 Roger Fenton (1819-1869), pionnier de la photographie en Angleterre ;
 Simon Fenton (né en 1967), acteur britannique.

Toponyme

Royaume-Uni 
 Fenton (Staffordshire) ;

États-Unis 
 Fenton, localité en Iowa ;
 Fenton, village situé en Louisiane ;
 Fenton, une ville du comté de Broome, dans l' État de New York ;
 Fenton, ville du Missouri.

Autres 
 Fenton, élément de construction.

Patronyme anglais